— река в Японии.

Это слово может также обозначать:

  — группа холмов, через которые протекает эта река.
 «Микума» — крейсер японского морского флота, прослуживший с 1935 по 1942 год.
  — эскортный корабль/фрегат, служивший в Морских силах самообороны Японии с 1971 по 1997 год.